Пол А. Гобл () (13 января 1949) — американский аналитик, писатель и обозреватель с опытом работы в России. Получил квалификацию в Университете Майами (Б. А., 1970) и Чикагском университете (M. A., 1973), он является редактором четырех томов по этническим вопросам Советского Союза и опубликовал более 150 статей по вопросам этничности и национальности. Гобл служил специальным советником по вопросам советских национальностей и прибалтийских дел государственного секретаря Джеймса Бейкера. В настоящее время он преподает курс «Ислам и геополитика в Евразии» как адъюнкт-профессор Института мировой политики.

Карьера 
 Директор научных исследований и публикаций Азербайджанской Дипломатической Академии
 Тартуский университет (Эстония), бывший профессор
 Международное бюро вещания, специальный советник директора
 Голос Америки, старший советник директора
 Радио Свободная Европа / Радио «Свобода», помощник директора по вопросам вещания и директор по коммуникациям
 Старший юрист, Фонд Карнеги за международный мир
 Специальный советник по проблемам советской национальности, Государственный департамент США
 Заместитель директора департамента исследований «Радио Свобода»
 Аналитик из советских национальностей, Бюро разведки и исследований государственного департамента, Центральное разведывательное управление.
 Адъюнкт-профессор Института мировой политики, преподаватель курса «Ислам и геополитика в Евразии».

Автор трудов 
 Книга The Situation in Russia: October 1993: Briefing of the Commission on Security and Cooperation in Europe, United States Congress, 1993 (with Ariel Cohen)
 Статья «Russia and Its Neighbors», Foreign Policy, № 90 (Spring, 1993), Carnegie Endowment for International Peace
 Статья «Forget the Soviet Union», Foreign Policy, № 86 (Spring, 1992), Carnegie Endowment for International Peace
 Статья «Chechnya and Its Consequences», Post-Soviet Affairs, 1995
 Статья «Russia as a Failed State: Difficulties and Foreign Challenges», Baltic Defense Review, 2004

Награды и знаки отличия 
 Орден Креста земли Марии 1 класса (1995, Эстония)
 Великий офицер ордена Трёх звёзд (1997, Латвия)
 Гранд-офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1998, Литва)

Книги и статьи

Книги
 The Situation in Russia: October 1993: Briefing of the Commission on Security and Cooperation in Europe, United States Congress, 1993 (with Ariel Cohen)

Статьи
 "Russia and Its Neighbors", Foreign Policy, No. 90 (Spring, 1993), Carnegie Endowment for International Peace
 "Forget the Soviet Union", Foreign Policy, No. 86 (Spring, 1992), Carnegie Endowment for International Peace
 "Chechnya and Its Consequences", Post-Soviet Affairs, 1995
 "Russia as a Failed State: Difficulties and Foreign Challenges", Baltic Defense Review'', 2004

Примечания

Ссылки 
 "Window on Eurasia - New Series", Paul A. Goble's current blog
 "Window on Eurasia", Paul A. Goble's earlier blog
 Paul Goble at the Institute of World Politics
 Paul A. Goble on Ukrainian Policy
 Paul A. Goble on The Interpreter Magazine
 Статьи на Регион.Эксперт

Политологи США
Правоведы США
Выпускники Университета Майами (Огайо)
Выпускники Чикагского университета